E1000 peut désigner :
 Acide cholique, un acide biliaire et un additif alimentaire ;
 Epic E1000, un avion américain produit par Epic Aircraft depuis 2020 ;
 ONCF E 1000, une locomotive électrique de l'Office national des chemins de fer (ONCF) marocain.

1000